Eton puede hacer referencia a:

 el británico Colegio Eton, situado en Eton, Berkshire, cerca de Windsor en Inglaterra, a una milla al norte del Castillo de Windsor, aunque geográficamente, Slough es la ciudad más cercana.
 la ETON, Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén, por su sigla.
 la localidad de Eton, en el condado de Berkshire, Inglaterra. 
 la localidad de Eton en el condado de Cambridgeshire, Inglaterra.